Шостаківська сільська рада — Миколаївська область, Миколаївський район
 Шостаківська сільська рада — Черкаська область, Катеринопільський район